Shaytan peut désigner :
 Sheitan, est un mot arabe venant d'Éthiopie qui signifie: Satan
 Shaytan, groupe annecéen de death metal.